Serafino Belfanti (1860-1939) – medico e politico italiano
 Veronica Belfanti (1994) – calciatrice italiana